Die Liste der Bodendenkmale in Havelaue enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Havelaue und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Havelaue aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Havelaue
!Bodendenkmale
Havelaue